Alberto Gerbo – calciatore italiano
 Enrico Gerbò – allenatore di pallanuoto italiano